Mad Pigeon est une série internationale de courts-métrages créée et réalisée par Julien Vergne. Ces très courtes comédies (2 minutes en général, mais jusqu'à 6 minutes) n'utilisent aucune langue particulière : chaque acteur doit parler ce qu'il pense être du danois (aucun acteur véritablement danophone n'a participé à Mad Pigeon pour l'instant). Ils sont conçus dans un esprit universel et sont donc compréhensibles par tous les publics du monde.
Les premiers films ont été écrits et joués avec des acteurs locaux en Mauritanie, au Sénégal, au Royaume-Uni et en France. Les premiers films ont été diffusés pour la première fois en 2005 au Sénégal sur RTS2S, puis sur Canal Plus en 2006 et 2007.

Les films 

 Cop Lobsters

 Brute de pétrole

 La Chambre Maudite

 Mortel Coup de Main

 Cuisine de masse

 Jeux d'yeux

 Même pas froid

 Tentative de violon

 Une femme, un surf

 Check point Ali

 La vie sur Mars

 Un appel important

 Buvez du bissab

 Non, tu n'es pas seul

 Glamour en plein air

 Le chien des deux mondes

 Le retour des femmes battues

 Comment mourut le Père Noël

 Ils ne passeront pas

 Sport en commun

 Mariage photo

 Baobab Terminus

 Madame ! Madame ?

 L'eau des Hommes Poissons

 Fast food show

 Supermaniaque et Cradofille

 Beignets impossibles

Références 

 le site de Mad Pigeon :  www.madpigeon.com

Téléfilm diffusé en 2005
Téléfilm de comédie
Compilation de courts métrages
Court métrage français
Court métrage sénégalais
Court métrage britannique
Film mauritanien
Film tourné en Mauritanie